Manoel dos Santos, conhecido como Mané Garrincha
Mané Garrincha (documentário de 1978)
Estádio Mané Garrincha, em Brasília
Estádio Mané Garrincha (Rio de Janeiro)
Estádio Mané Garrincha (Mato Grosso)

Veja também
Garrincha (desambiguação)

Desambiguação